Herpes kan avse:

 Herpesvirus – en virusfamilj, som tillhör släktet Herpesviridae
 Herpes simplex – ett virus (betecknat HSV) som tillhör virusfamiljen Herpesviridae och sprids via kroppsvätskor, saliv och sexuellt umgänge

 Herpes zoster –  en herpessjukdom som orsakas av varicella zoster (VZV), samma virus som orsakar vattkoppor
 Herpes (sjukdom) – vanligen en infektion av herpes simplex-virus
  Herpesmunsår – sår på läpparna orsakat av viruset HSV-1, se munsår